An Idle Roomer – cortometraggio del 1922 diretto da Arvid E. Gillstrom
An Idle Roomer – cortometraggio del 1933 diretto da Alf Goulding